John Horne (1848-1928), géologue écossais ;
 John Horne (1949-), historien irlandais, professeur d'histoire contemporaine au Trinity College.